Don Frye (worstelaar), Amerikaans worstelaar en acteur (1965–)
Don Frye (pianist), Amerikaans pianist (1981–1981)